Сергей Огородников:
 Огородников, Сергей Борисович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Огородников, Сергей Иванович (род. 1965) — российский культурист.
 Огородников, Сергей Сергеевич (1986—2018) — российский хоккеист. Примечания